Peter Hinrich Tesdorpf ist der Name folgender Personen:

* Peter Hinrich Tesdorpf (Kaufmann, 1648) (1648–1723), deutscher Kaufmann und Politiker, Bürgermeister von Lübeck
 Peter Hinrich Tesdorpf (Kaufmann, 1681) (1681–1721), deutscher Kaufmann 
 Peter Hinrich Tesdorpf (Kaufmann, 1712) (1712–1778), deutscher Kaufmann und Naturwissenschaftler
 Peter Hinrich Tesdorpf (Kaufmann, 1751) (1751–1832), deutscher Kaufmann und Politiker, Bürgermeister von Lübeck